Oothyrium är ett släkte av svampar. Oothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oothyrium